Urueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urueña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Urueña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar